Bussy-la-Pesle (Côte-d'Or)
Bussy-la-Pesle (Nièvre)